Журавлёв, Анатолий:
 Журавлёв, Анатолий Анатольевич (род. 1964) — российский актёр театра и кино.
 Журавлёв, Анатолий Лактионович (род. 1948) — российский психолог.
 Журавлёв, Анатолий Фёдорович (род. 1949) — российский лингвист.